Ismayr ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Ismayr (* 1938), deutscher Orgelbauer
 Rudolf Ismayr (1908–1998), deutscher Gewichtheber
 Wolfgang Ismayr (* 1942), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Ismair